Перету () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Перету () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Перету.
 Перету () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Осіка-де-Сус.